Кубок Англии 1979/80 — 99-й сезон старейшего в мире футбольного соревнования, Кубка Англии. В финале представитель второго дивизиона «Вест Хэм Юнайтед» обыграл обладателя кубка предыдущего сезона «Арсенал» со счётом 1:0. По состоянию на 2022 год это был последний случай, когда клуб за пределами высшего дивизиона английского футбола выиграл Кубок Англии.

Первый раунд 
Первые матчи были сыграны 24 ноября 1979 года. Переигровки были сыграны 26-28 ноября.

Второй раунд 
Игры второго раунда должны были пройти 15 декабря 1979 года, но некоторые матчи были сыграны 17-19 декабря и даже 5 января 1980 года. Переигровки происходили в различные сроки после этих игр.

Третий раунд 
Третий раунд Кубка Англии в основном игрался 5 января 1980, некоторые игры были перенесены на 8-9 января и на 14. Переигровки были предназначены для 8-9 января, но снова проходили в разное время.

Четвёртый раунд 
Игры четвёртого раунда в основном были проведены 26 января 1980 года. Переигровки были сыграны 29 и 30 января.

Пятый раунд 
Игры пятого раунда прошли 16 февраля 1980 года. Две переигровки были сыграны 19 и 20 февраля.

Шестой раунд 
Игры шестого раунда были сыграны 8 Марта 1980 года. Переигровок не было.

Полуфиналы

Переигровки

Вторая переигровка

Третья переигровка

Финал

Телевизионные трансляции 
Право на показ игр Кубка Англии делилось между Би-би-си и ITV нетворк. Все игры были показаны в формате основных моментов, за исключением финала, который был показан в прямом эфире как на BBC1 так и на ITV. В футбольной программе «Матч дня» на BBC показывали основные моменты трёх игр. ITV освещала подробно одну игру в раунде и кратко рассказывала об остальных. Игры 1 и 2 раунда не были показаны. Случайные переигровки были показаны на BBC или ITV.

Матчи, транслировавшиеся телевидением:

1доступно на YouTube

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии результаты Архив

1979-1980
Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1979 году
Спорт в Великобритании в 1980 году